Brychosoma är ett släkte av tvåvingar. Brychosoma ingår i familjen svävflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Svävflugor
Brychosoma